Mužská dvouhra Rio Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Srb Laslo Djere, který se před zahájením odhlásil pro poranění břišní stěny.

Rio Open se stal prvním antukovým turnajem na túře ATP, kde mohli hráči využít systém jestřábího oka pro elektronickou kontrolu dopadu míčů. Využit byl systém společnosti Foxtenn.

Vítězem se stal třetí nasazený Chilan Cristian Garín, jenž ve finále za 1.35 hodiny zdolal italského kvalifikanta Gianlucu Magera po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Cordoba Open 2020 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej posunul o sedm příček výše na nové žebříčkové maximum, 18. příčku.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2020
ATP Tour 2020